Эль-Сардинеро:

 Эль-Сардинеро — туристический микрорайон в городе Сантандер (Испания).
 Эль-Сардинеро — футбольный стадион, расположенный в городе Сантандер, Испания.